Кубок Греции 2002/2003 годов () — 61-й розыгрыш Кубка Греции по футболу.

Третий раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com

2002/2003
Спорт в Греции в 2002 году
Спорт в Греции в 2003 году
Греция
Греция